1178 км, 1178-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 1178 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога	(Мурманская	область). Код 014925
 1178 км, Малое Мишкино — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 513522